Фаворский (женский вариант Фаворская) — русская семинаристская фамилия.

Известные носители 
 Фаворский, Александр Михайлович (1856—1889) — русский врач, автор ряда трудов по медицине.
 Фаворский, Алексей Васильевич (1873—1930) — русский врач, невропатолог.
 Фаворский, Алексей Евграфович (1860—1945) — русский химик.
 Фаворский, Андрей Евграфович (1843—1926) — адвокат, общественный деятель.
 Фаворский, Андрей Максимович (1929—2005) — советский спортсмен-конник.
 Фаворский, Антон Павлович (1940—2013) — российский математик.
 Фаворский, Виктор Вячеславович (1924—2017) — генерал-лейтенант, Герой Социалистического Труда.
 Фаворский, Владимир Андреевич (1886—1964) — российский и советский художник-график.
 Фаворский, Иван Владимирович (1924—1945) — русский художник-гравёр, сын В А. Фаворского.
 Фаворский, Игорь Алексеевич (1939—1990) — физик, доктор физико-математических наук, внук А. Е. Фаворского.
 Фаворский, Лев Иванович (1893—1969) — химик, российский футболист, вратарь сборной Российской империи.
 Фаворский, Максим Андреевич (1804—1867) — русский хирург, доктор медицины, профессор.
 Фаворский, Никита Владимирович (1915—1941) — русский художник-гравёр, сын В А. Фаворского.
 Фаворский, Олег Николаевич (1929—2022) — учёный, академик РАН.

 Фаворская, Марина Алексеевна (1912—2003) — советский учёный-геолог, доктор геолого-минералогических наук.
 Фаворская, Мария Владимировна (в браке Шаховская, род. 1928) — русский скульптор и художник-керамист, дочь В. А. Фаворского.
 Фаворская, Ольга Игоревна (род. 28 августа 1974) — российская певица, дочь И. А. Фаворского. 
 Фаворская, Полина Владимировна (более известна как FAVLAV; род. 1991) — российская певица.

См. также 
 Фаворский свет

Примечания